Яблоновская поселковая общи́на () — территориальная община в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — пгт Яблонов.

Население составляет 15 933 человека. Площадь — 204,8 км².

Населённые пункты 
В состав общины входит 1 пгт (Яблонов) и 10 сёл:
 Акрешоры
 Баня-Березов
 Выжний Березов
 Люча
 Лючки
 Нижний Березов
 Средний Березов
 Стопчатов
 Текуча
 Уторопы

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Ивано-Франковской области